Morton puede referirse a:
Morton Arboretum, un arboretum en Lisle, Illinois, Estados Unidos.
Morton, localidad en Misisipi, Estados Unidos.
Morton, localidad en Pensilvania, Estados Unidos.
Morton, localidad en Francia.

Inglaterra 
 Morton (Carlisle), Cumbria
 Morton (Eden), Cumbria
 Morton (Derbyshire)
 Morton (Gloucestershire)
 Morton (Isla de Wight)
 Morton (North Kesteven), Lincolnshire
 Morton (South Kesteven), Lincolnshire
 Morton (West Lindsey), Lincolnshire
 Morton (Norfolk)
 Morton (Nottinghamshire)
 Morton (Shropshire)